Люксембург — власна назва

Топоніми

Люксембург (провінція Бельгії)

Люксембург — держава, велике герцогство.
 Графство Люксембург
 Герцогство Люксембург
 Люксембург (місто) — столиця держави.
 Люксембург (округ)
 Люксембург (кантон) 
 Люксембург (аеропорт)

Люксембург — місто.
 Люксембург (місто, Вісконсин) — місто.
 Люксембург — селище.

Люксембург — колонія німецьких колоністів у Бахмутському повіті.

Персоналії 

 Люксембург Аркадій Петрович — молдавсько-американський композитор, Заслужений діяч мистецтв Молдавської РСР.
 Люксембург Роза — діячка європейського соціал-демократичного руху.